El término La Toja puede hacer referencia a:

 Isla de La Toja, isla española situada en el municipio de El Grove, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Isla de La Toja Pequeña, isla española situada en el municipio de El Grove, provincia de Pontevedra, Galicia.
 La Toja (Zas), aldea española situada en la parroquia de Muiño, del municipio de Zas, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Toja (Vimianzo), aldea española situada en la parroquia y municipio de Vimianzo, provincia de La Coruña, Galicia.